Kanzleihaus bezeichnet:

 Kanzleihaus (Bremervörde) im Schloss Bremervörde
 Kanzleihaus (Colditz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Colditz
 Kanzleihaus in Danzig, irrtümlich für Kanzelhaus (Danzig), siehe Franziskanerkloster Danzig
 Kanzleihaus (Dresden), rekonstruiertes Bauwerk in der Dresdner Altstadt
 Kanzleihaus (Torgau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Torgau (M–Z)